Немчино — название населённых пунктов в России:

 Немчино — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Немчино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Немчино — деревня в Торжокском районе Тверской области.